Волар може да се односи на:

 Волар, сазвежђе северног неба
 Доњи Волар, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Горњи Волар, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ

или

 Волар (ријека), лијева притока ријеке Сане